Withycombe, Withycomb, Withecombe peut être :
 Withycombe, village d’Angleterre située dans le district de Somerset West and Taunton ;
 , paroisse civile d’Angleterre située dans le district de Somerset West and Taunton ;
 Withycombe, village d’Angleterre incorporé dans la ville d’Exmouth situé dans le discrit de East Devon ;
 , nom de famille anglais ;
 Withycomb, nom de famille anglais ;
 Withecombe, nom de famille anglais.

Voir aussi